Санта-Моника может означать:
 Санта-Моника — город в Калифорнии.
 Санта-Моника (Парана) — муниципалитет в Бразилии.
 Бульвар Санта-Моника — улица в Лос-Анджелесе.

См. также 
 Святая Моника